Каласейте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 81.11 км². Население — 1145 человек (на 2010 год). Расстояние — 202 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de Calateite
 Fotografías e información sobre Calaceite 

Муниципалитеты Теруэля